

Кузьминська — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Кузьминська — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Кузьминська — присілок, Верховське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Кузьминська — присілок, колишнє Кокшензьке сільське поселення, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Кузьминська — присілок, колишнє Шебеньгське сільське поселення, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область